Šapić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Šapić (* 1978), serbischer Politiker und Wasserballspieler
 Stefan Šapić (* 1997), serbischer Fußballspieler